Belén López (wielrenster), Spaans wielrenster, 1984
Belén López (actrice), Spaans actrice, 1970